Sonnenreuth ist der Ortsname von

 Sonnenreuth (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Sonnenreuth (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern